Een verkeersweg:
N11 (België)
RN11 (Benin)
N11 (Frankrijk)
N11 (Ghana)
N11 (Ierland)
N11 (Luxemburg)
N11 (Nederland), zie Rijksweg 11
N11 (Oekraïne)
N11 (Zuid-Afrika)
N11 (Zwitserland)

Een categorie landen
N-11 (Next Eleven)